Ловынька:

 Ловынька — река, впадающая в Замглайскую болотную систему, в Черниговской области (Украина)
 Ловынька — река, приток Яня, в Псковской области (Россия)